Vitkronad klippskvätta (Thamnolaea coronata) är en fågel i familjen flugsnappare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Vitkronad klippskvätta delas upp i tre underarter med följande utbredning: 
 T. c. kordofanensis – förekommer i centrala Sudan
 T. c. coronata – norra Elfenbenskusten och Burkina Faso till västra Sudan

Ofta behandlas den som en underart till svarthuvad klippskvätta (T. cinnamomeiventris).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Flugsnappare
Fåglar i etiopiska regionen